Ви́ктор Миха́йлович Серге́ев:
 Сергеев, Виктор Михайлович (род. 1944) — советский и российский учёный, специалист в области международных отношений.
 Сергеев, Виктор Михайлович (в монашестве Алексий; 1899—1968) — архиепископ Русской православной церкви.